le château d'Ô, sur la commune de Mortrée, dans le département français de l'Orne,
 le château d'Ô, folie au nord-est de Montpellier, dans le département français de l’Hérault.